Floriano Vieira Peixoto, een Braziliaanse militair en politicus
Floriano Peixoto (Rio Grande do Sul), een stad in de staat Rio Grande do Sul in Brazilië